Еловка — село в Балахтинском районе Красноярского края России. Является административным центром Еловского сельсовета.

География 
Село расположено в 35 км к северо-западу от районного центра Балахта на реке Чулым (приток Оби).

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 269 мужчин и 315 женщин из 584 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района